Zastava pogodnosti, pomorstvo, vidi i popis zastava pogodnosti
 Zastava pogodnosti (poslovanje)
 Flag of Convenience, glazbeni sastav